Суперкубок Словенії з футболу 2010 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2010 року між чемпіоном Словенії Копером та володарем кубка Словенії Марибором.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Словенія
2010 у словенському спорті